American Head Charge – una band musicale industrial metal/nu metal di Minneapolis
 Annuarium historiae conciliorum